Седа́ (Сяда) (, устар. ) — город в Мажейкяйском районе Тельшяйского уезда Литвы. Расположен в 304 км от Вильнюса на реке Вардува.

История 
Впервые упоминается в XIII веке. В 1780 году получил права города. При разделе Польши в XVIII веке отошёл к Российской Империи. До 1917 года носил название Сяды и был местечком в Тельшевском уезде Ковенской губернии. Имел 2 православные церкви, одну католическую, синагогу, в Сядах проходила ярмарка. Перед Второй мировой войной вошёл в составе Литовской ССР в СССР. В 1950 году стал городом и центром района. С 1991 года в составе Литвы. В 2004 году получил свои герб и флаг.

Население

Примечания

Ссылки 

Города Литвы